Zuckung, Zucken bzw. genauer Muskelzucken/-zuckung, Gliederzucken/-zuckung etc., kann stehen für:
Lidzucken, Zucken eines oder beider Augenlider
Tremor, regelmäßige Kontraktionen von Muskelgruppen
Faszikulation, kurze Muskelfaserzuckung ohne Bewegungseffekt
Fibrillation
Myoklonie, Muskelzuckung mit Bewegungseffekt
Tic, regel- oder unregelmäßig wiederkehrende Kontraktionen
Einschlafzuckungen, plötzliche, kurze Zuckungen während des Einschlafens

Siehe auch:
Krampf
Klonus